ACCC puede referirse:
 Centro Correccional del Condado de Adams (Adams County Correctional Center)
 Association of Canadian Community Colleges (ahora Colleges and Institutes Canada/Collèges et instituts Canada)
 Atlantic Cape Community College (un colegio comunitario)
 Australian Competition and Consumer Commission